Кузмина — женская форма фамилии .

Известные носители 
 Кузмина, Анастасия Ивановна (1923—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Погодина-Кузмина, Ольга Леонидовна (род. 1969) — петербургский писатель, драматург, сценарист, театровед.

См. также 

 Кузмины
 
 
 
 Кузьмины